Landwassertunnel steht für folgende Tunnel in der Schweiz: 

 Landwassertunnel (Bahn), Bahntunnel in Filisur, Kanton Graubünden
 Landwassertunnel (Strasse), Straßentunnel in Davos, Kanton Graubünden